Игорь Владимирович Ушаков — специалист в области истории русской хоровой культуры; основатель, художественный руководитель и регент мужского хора «Валаам»; заслуженный артист Российской Федерации (1992). Автор расшифровок музыкальных рукописей, обработок и переложений народных и солдатских песен для мужского хора.

Биография 
Игорь Ушаков родился в Волгограде в 1965 году

Выпускник Волгоградского училища искусств (1984).

Закончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (1990) по специальностям «дирижёр академического хора» и «древнерусское певческое искусство».

В 1990 году организовал мужской хор при Санкт-Петербургском подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В 1994 году создал Институт певческой культуры «Валаам» и мужской хор «Валаам».

Во время обучения в консерватории Игорь Ушаков овладел навыками расшифровки музыкальных рукописей, что и сделало возможным создание мужского хора «Валаам».

Дискография мужского хора «Валаам» 
Следующие произведения были воссозданы благодаря расшифровкам Игоря Ушакова.

 Распевы Спасо-Преображенского Валаамского монастыря (втпо «Фирма Мелодия» с90 32159 002, 1991 г.)
 Песни и гимны армии Российской Империи (slr 0019, 1994 г.)
 Распевы Спасо-Преображенского Валаамского монастыря (slr 0020, 1994 г.)

Триптих духовных песнопений «Русская Голгофа» 
 Часть I «Новомученикам Российским» (rcd 29001, 1995 г.)
 Часть II «Царственным Мученикам» (rcd 29002, 1995 г.)
 Часть III «Пасха Неурочная» (rcd 29003, 1995 г.)

Антология «Православные святыни русского севера» 
 Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Распевы валаамского монастыря. Авторские гармонизации распевов. (rcd 29004, 1995 г.)
 Соловецкий монастырь часть I. Распевы Соловецкого монастыря. Авторские гармонизации распевов. (rcd 29005, 1995 г.)
 Тихвинский монастырь. Древние монастырские распевы. Авторские сочинения. (rcd 29006, 1996 г.)
 Кирилло-Белозерский монастырь. Распевы Кирилло-Белозерского монастыря. Авторские сочинения. (rcd 29007, 1996 г.)
 Коневский Монастырь. Древние монастырские распевы. Авторские сочинения. (rcd 29008, 1996 г.)
 Соловецкий монастырь часть II. (2 cd) Распевы Соловецкого монастыря. Авторские гармонизации распевов. (rcd 29009, 1996 г.)
 Бородино. К 185-летию Бородинского сражения. Русские солдатские песни эпохи Отечественной войны 1812 года. Духовные песнопения. (vgr 001, 1997 г.)
 Храм земли русской. Русские солдатские песни эпохи Отечественной войны 1812 года. Духовные песнопения. (imlcd 029, 2000 г.)
 Распевы Валаамского Монастыря — выпуск I. (imlcd 034, 1999 г.)
 Распевы Соловецкого монастыря — выпуск I. (imlcd 035, 1999 г.)
 Духовный Хоровой концерт — выпуск I. Произведения русских композиторов. (imlcd 037, 2000 г.)
 Русь святая. Распевы монастырей русского севера. (imlcd 038, 2001 г.)
 За царя, за Русь святую! Гимны и песни российской императорской армии. (imlcd 039, 2001 г.)
 Пошли нам, Господи, терпение… Посвящение семье последнего российского императора Николая II. Песнопения русской православной церкви. (imlcd 040, 2001 г.)
 Боже, царя храни! Гимны и песни российской Императорской армии. (imlcd 041, 2001 г.)
 Песенная летопись Кавказской войны. памяти русских военачальников и солдат, павших на Кавказе, посвящается. Солдатские песни Российской Императорской армии времён замирения Кавказа. (rlcd 001, 2002 г.)
 Пажеский его Императорского Величества корпус. Гимны, марши и песни Российской Императорской армии. (rlcd 009, 2002 г.)
 Слава матушке — России! Солдатские песни Российской Императорской армии. (rlcd 002, 2003 г.)
 Похвала Пресвятой Богородице. Песнопения русской православной церкви. (rlcd 003, 2003 г.)
 Хвалите имя господне! Распевы Валаамского монастыря в творчестве русских композиторов. (imlcd 042, 2002 г.)
 Песни российского флота. (imlcd 043, 2001 г.)
 Распевы Кирилло-Белозерского монастыря (imlcd 045, 2003 г.)
 Русская духовная музыка XVI—XVII вв. (imlcd 046, 2002 г.)
 Духовный хоровой концерт выпуск II. Произведения русских композиторов. (imlcd 048, 2003 г.)
 Рождественские песнопения русской православной церкви (imlcd 052, 2001 г.)
 Песни российской Императорской гвардии (imlcd 053, 2002 г.)
 Христос воскресе! Пасхальные песнопения русской православной церкви. (imlcd 060, 2002 г.)
 Гром победы, раздавайся! Песни и марши российской Императорской армии. (imlcd 061, 2002 г.)
 Гимны и марши российской Империи (imlcd 063, 2002 г.)
 Молитвословия русской православной церкви. П. Г. Чесноков. Ектении. (imlcd 064, 2006 г.)
 Похвала любви божией. Памяти священника Павла Флоренского. Песнопения русской православной церкви. (imlcd 065, 2002 г.)
 Москва — сердце Руси православной. Солдатские песни эпохи Отечественной войны 1812 года. Гимны. (imlcd 078, 2003 г.)
 Царь — ремесленник, самодержец всероссийский. Канты эпохи Петра Великого. Песнопения русской православной церкви. (imlcd 083, 2003 г.)
 Мы — кадеты, мы дети России! Русским кадетам всех времён посвящается. Гимны, марши и песни военно-учебных заведений Российской Империи. (imlcd 084, 2003 г.)
 Непобедимый воин Феодор. Фдмирал флота российского Ф. Ф. Ушаков. Русские матросские песни. Песнопения русской православной церкви. (imlcd 085, 2003 г.)
 Гимн героям. к 100-летию русско-японской войны. Русские матросские песни. Авторские сочинения. (imlcd 112, 2004 г.)
 Похвала русским святым. Песнопения русской православной церкви. (imlcd 113, 2004 г.)
 Тернистый путь борьбы и муки. Песни белого движения и русского зарубежья. (iml cd 114, 2004 г.)
 Хвала тебе, паскевич — росс! Русские солдатские песни времён: Персидской войны 1826-28 гг., Турецкой войны 1828-29 гг. и усмирения Польши в 1831 г. (imlcd 115, 2004 г.)
 Песнопения русской православной церкви. Сольные записи Владимира Миллера с мужским хором «Валаам». (imlcd 116, 2004 г.)
 Легендарный Севастополь. К 150-летию Восточной (Крымской) войны. Русские солдатские песни времён Восточной (Крымской) войны 1853—1856 гг. Современные сочинения, посвящённые 150-летию героической защиты Севастополя. (imlcd 117, 2004 г.)
 Русские исторические песни. Сольные записи Владимира Миллера с мужским хором «Валаам». (imlcd 118, 2005 г.)
 Распевы Соловецкого монастыря выпуск II. (imlcd 144, 2002 г.)
 Вперёд, за братьев! Русские солдатские и исторические песни времён войны за освобождение Болгарии 1877-78 гг. (imlcd 170, 2008 г.)
 Присоединение Крыма к России при императрице Екатерине II (2 cd) К 225-летию. Русские солдатские и исторические песни времён Императрицы Екатерины Великой. Сочинения русских поэтов. (iml cd171, 2008 г.)
 Распевы Валаамского монастыря — выпуск III. (imlcd 174, 2008 г.)
 Песни былой России (imlcd 173, 2008 г.)
 Песни о героях русской армии и флота (imlcd 172, 2008 г.)
 Генералиссимус князь А. В. Суворов. К 210-летию Итало-Швейцарского похода. Русские солдатские и исторические песни. Сочинения русских поэтов. (imlcd 175, 2008 г.)
 Поэтическая псалтирь (2 cd) Поэтические переложения псалмов, духовная поэзия и оды — М. Ломоносов, Г. Державин, А. Крылов. (imlcd 176, 2008 г.)
 Рыцарь белого воинства. К 90-летию гибели генерала М. Г. Дроздовского. Песни дроздовских частей и стихи Белого движения времён гражданской войны. (imlcd 177, 2009 г.)
 Полтава. К 300-летию Полтавской битвы. Русские солдатские и исторические песни. Сочинения русских поэтов. (imlcd 178, 2009 г.)
 Бородино. Русские солдатские песни и авторские произведения об Отечественной войне 1812 года. (imlcd 179, 2009 г.)
 Вспомним, братцы, россов славу! Строевые песни Российской Императорской армии. (rlcd 024, 2008 г.)
 Боже, царя храни! К 175-летию русского национального гимна. (rlcd 008, 2008 г.)

Примечания

Ссылки 
 Мужской хор Института певческой культуры «Валаам»

Персоналии:Санкт-Петербург
Родившиеся в 1965 году
Родившиеся в Волгограде
Выпускники Волгоградской консерватории
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории